Этот термин может означать:
 Картезианцы — сторонники философской школы Рене Декарта.
 Картезианцы (монашеский орден) — католический монашеский орден.